Péplum est un mot latin emprunté au grec , signifiant « tunique ».
 Le péplum est un genre du cinéma ;
 Le péplum est un vêtement ample de l'Antiquité romaine ;
 Péplum est un roman d'Amélie Nothomb, publié en 1996 ;
 Péplum est une bande dessinée de Blutch, publiée en 1997 ; 
 Péplum est une mini-série télévisée française, diffusée à partir de 2015.